Сайдо́ Бобо́евич Курба́нов (, кишлак Калай-Ляби-об, Таджикистан) — советский, таджикский и российский актёр и режиссёр театра и кино.

Биография 
Сайдо Курбанов родился  в кишлаке Калай-Ляби-об (Таджикистан).

В 1965 году начал работать на киностудии «Таджикфильм».

С 1969 по 1975 год учился на режиссёрском факультете ВГИКа (мастерская И. Таланкина, Е. Дзигана).

В 1991—2004 годы работал актёром и постановщиком в Драматическом театре имени А. С. Пушкина города Магнитогорска.

Театральные постановки

Актёр 
 «Без вины виноватые» А. Островского — Дудукин
 «Битва» Х. Мюллера — Дудукин
 «Вишнёвый сад» А. Чехова — лакей Яша
 «Гамлет» Шекспира — Полоний
 «Дикарь» Алехандро Касона — профессор Хулио
 «Дядя Ваня» А. Чехова — Серебряков
 «Карьера Челестино» А. Николаи — Джордж
 «Кто боится Вирджинии Вульф?» Э. Олби — Джордж
 «Лестница» Б. Кауфман — управляющий Макхаби
 «Любовные письма» А. Гурнея — Эндрю
 «Ну всё, всё… всё?» Н. Брода — Он
 «Сон в летнюю ночь» В. Шекспира — Тезей
 «Утешитель вдов» Д. Маротта, Б. Рандони — Эдуардо
 «Французский квартал» Т. Уильямса — Фотограф
 «Чайка» А. Чехова — Дорн
 «Человек из Ламанчи» Д. Вассермана, Д. Дэриота — вожак
 «Четыре листа фанеры» Е. Козловского — Шухрат
 «Эти свободные бабочки» Л. Герша — Ральф Остин
 «Яблочная леди» О. Данилова — Эрнандес ля Торре

Режиссёр 
 «Влюблённый заяц» М. Бертенева
 «Мы идём смотреть Чапаева» О. Данилова
 «Невесты» Л. Корсунского
 «Публике смотреть воспрещается» Ж. Марсана
 «Шляпа господина Андерсена» В. Плешака, Е. Пальцева.

Фильмография

Актёр 
 1967 — В горах моё сердце — Софол
 1971 — Вперёд, гвардейцы! — Мурад
 1972 — Хабиб – повелитель змей — Одноглазый
 1976 — Отважный Ширак — Ширак
 1977 — Осада — Ажур
 1977 — Ты иногда вспоминай — Назаров
 1978 — А счастье рядом — Тахир
 1982 — Гляди веселей (ТВ) — багдадский вор
 1982 — Моя любовь — революция (ТВ)
 1982 — Сегодня и всегда — Абдулло-командир
 1986 — Дополнительный прибывает на второй путь (ТВ) — капитан Курбанов
 1986 — Хромой дервиш — дервиш
 1989 — Квартира — Печальный
 1990 — Убийца поневоле — Джабаров
 1992 — Четыре листа фанеры — Шухрат
 1993 — Личная жизнь королевы — придворный
 2002 — Спецназ — профессор Фархадов
 2012 — Белый человек — таджик-сосед
 2015 — А у нас во дворе... — Мансур Максудович
 2016 — Вышибала — Бахром Исматов
  — Скиф — Гончак
  — Золотая Орда — хан Хулагу          
 2019 — А у нас во дворе... — Мансур Максудович
  — Небо — торговец мандаринами

Режиссёр 
 1980 — Золотая стрела
 1986 — Дополнительный прибывает на второй путь (ТВ, совместно с В. Ахадовым)
 1987 — Джура, охотник из Мин-Архара
 1988 — Взгляд (совместно с В. Ахадовым)
 1989 — Квартира
 1992 — Четыре листа фанеры
 2007 — Сиделка
 2007 — Никогда не забуду тебя!
 2007 — Лабиринты любви
 2008 — Мы странно встретились
 2008 — Вопреки здравому смыслу
 2008 — Тушите свет
 2009 — Генеральская внучка
 2009 — Бомжиха 2
 2009 — Любовь на сене
 2010 — Маршрут милосердия
 2011 — Танец нашей любви
 2012 — Найдёныш 3

Награды 
 1999 — приз за лучшую мужскую роль на фестивале «Театральная весна» (г. Челябинск)

Звания 
 2004 — Заслуженный артист Российской Федерации

Примечания

Литература

Ссылки 

Выпускники ВГИКа